Velika nagrada Belgije 1972 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 4. junija 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 32
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 85
| 1:44:07,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 85
| + 26,6 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 85
| + 58,1 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 34
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 85
| + 1:12,0
| 8
| 3
|-
! 5
| 16
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 84
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 5
|  Chris Amon
| Matra
| 84
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 10
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 83
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 8
| 25
|  Howden Ganley
| BRM
| 83
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 9
| 11
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 83
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 10
| 27
|  Helmut Marko
| BRM
| 83
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 11
| 6
|  Rolf Stommelen
| March-Ford
| 83
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 12
| 12
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 82
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 13
| 19
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 81
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! 14
| 33
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 79
| +6 krogov
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 73
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! NC
| 15
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 59
| +26 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 30
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 57
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 36
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 55
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Nanni Galli
| Tecno
| 54
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 29
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 47
| Injection
| 4
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 31
| Halfshaft
| 22
|  
|-
! Ods
| 18
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 28
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Peter Gethin
| BRM
| 27
| Črpalka za gorivo
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 15
| Pregrevanje
| 6
|  
|-
! Ods
| 35
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 11
| Pregrevanje
| 21
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Chris Amon - 1:12.12

Formula 1 sezona 1972
1972